Sudbury kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Greater Sudbury, ort, Ontario, 
 Sudbury District,

Storbritannien 

 Sudbury, Suffolk, stad i England, 
 Sudbury, Derbyshire, 
 Sudbury, London, numera inkorporerad förort till London

USA 

 Sudbury, Massachusetts, Middlesex County,